Born Villain (в переводе — «Рожденный злодеем)» — восьмой студийный альбом американской рок-группы Marilyn Manson. Впервые поступил в продажу 25 апреля 2012 года в Японии, по всему миру продажи начались 1 мая 2012 года. "Born Villain" — это первый альбом, выпущенный под личным лейблом Мэрилина Мэнсона — «Hell, etc.», который во многом напоминает лейбл «Nothing Records», под которым первые 10 лет выпускались записи группы. «Cooking Vinyl» является родительским лейблом для «Hell, etc». Студия, на которой был записан альбом, размещена в бывшем доме Билли Зейна, и шутливо упоминается на обложке диска как «Zane-a-Due», игра слов с именем Xanadu (Занаду).

Born Villain стал первой записью группы Marilyn Manson с тех пор, как их контракт с лейблом «Interscope Records» был расторгнут в конце 2009 года. Группа начала работу над новым альбомом ещё во время тура в поддержку альбома «The High End of Low» в 2009-м году. Сам Мэнсон, сравнивая альбом с предшественниками, описывал его как более романтичную, но самоуничижительную лирику, сопровождаемую элементами suicide death metal.

Об альбоме 
Мэрилин Мэнсон об альбоме:
Я понял, что собрал группу, потому что был фанатом такой музыки. Я считал, что смогу писать альбомы, которые будут интереснее тех, что писали люди, у которых я брал интервью, будучи журналистом. Marilyn Manson, как идея, никогда не был только ради музыки. Последние два альбома, особенно The High End of Low, я старался делать с упором на музыку, в том смысле, что мы с Твигги заново искали себя как дуэт и как музыканты. Они были с упором на музыку по-разному. Последние два альбома, я от них не отказываюсь, и они мне по-прежнему нравятся. Они представляют период моей жизни и рассказывают о таком, о чём мне не особенно приятно слушать (смеется). Для меня они о том, как некто пытается смириться с отчаянием и о попытке воскрешения. Но я не вижу в них искры того, каким была группа Marilyn Manson в самом начале, каким был я как личность.

Руди Коби говорил, что альбом постоянно пересматривался и дорабатывался: «Я слушал песни, которые появились шесть месяцев спустя, и создавалось впечатление, что те песни, которые были до этого, были выброшены, настолько сильнее они становились.»
Гитарист Твигги сказал об альбоме Born Villain: «Я думаю, что это наша лучшая запись. Я имею в виду, что все всегда так говорят, но я думаю, что это действительно наша лучшая работа из всех, что были до сих пор… Он отчасти похож на немного более панк-роковый Mechanical Animals без излишне претенциозного звучания».

Список композиций

Участники записи 
 Мэрилин Мэнсон — вокал, текст, гитара, клавишные, создание музыкальных композиций, продюсирование
 Твигги — гитара, бас-гитара, клавишные, бэк-вокал, создание музыкальных композиций
 Фред Саблан — бас-гитара, гитара, создание музыкальных композиций
 Крис Вренна — клавишные, синтезатор. программирование, ударные, перкуссия, создание музыкальных композиций, продюсирование
 Джейсон Саттер — ударные («You’re So Vain»)
 Шон Бивен — микширование
 Дин Карр — фотография
 Линдси Юсич — фотография
 Тони Кулла — менеджмент
 Брюс Уиткин — бас-гитара, клавишные, гитара, продюсирование («You’re So Vain»)
 Джонни Депп — гитара, ударные, продюсирование («You’re So Vain»)

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 2012 года
Альбомы 2010-х годов
Альбомы Marilyn Manson
Альбомы Cooking Vinyl
Альбомы, спродюсированные Крисом Вренна
Альбомы, спродюсированные Мэрилином Мэнсоном
Альбомы индастриал-рока
Альбомы хеви-метала
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Концептуальные альбомы